Ortensio ist der Name folgender Personen:

 Quinto Ortensio Ortalo (114 v. Chr.-50 v. Chr.)
 Ortensio Abbaticchio († 1566), italienischer Mediziner
 Ortensio Crespi (1578–1631)
 Ortensio Lando (* um 1512; † nach 1556), italienischer Humanist und Schriftsteller
 Ortensio Mauro (Bartolomeo Ortensio Mauro)
 Ortensio Zecchino (* 1943), italienischer Politiker